L'Inter est le nom porté par :
 le Football Club Internazionale Milano, club de football italien fondé en 1908, communément désigné sous le nom de « l'Inter » ou « l'Inter de Milan » en français.
 L'Inter, quotidien ivoirien généraliste créé le  par le groupe de presse Olympe.